

Persone 
 Ali al-Faraj – imprenditore saudita
 Imad Faraj – calciatore francese di origini marocchine e algerine
 Muḥammad ʿAbd al-Salām Faraj – teologo e terrorista egiziano

Altro 
 Dār al-Faraj – storico ospedale scomparso a Marrakech

Pagine correlate 
Abu al-Faraj